Por Bennington pode estar à procura de:
Bennington (Kansas)
Bennington (Nebraska)
Bennington (Oklahoma)
Bennington (Vermont)

Desambiguação